Круткин — фамилия; имеет женскую форму Круткина.
 Круткин, Матвей Матвеевич (1870 — после 28 августа 1937) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Самарской губернии.
 Круткина, Александра Евгеньевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.